Paulding peut désigner :

Paulding, localité de l'État du Michigan ;
 Paulding, petite ville cosiège du comté de Jasper, dans l'État du Mississippi ;
 Paulding, localité de l'État du Missouri ;
 Paulding, localité de l'État du New Jersey ;
 Paulding, petite ville siège du comté de Paulding, dans l'État de l'Ohio ;

Voir aussi 
la page d'homonymie .

Homonymie de toponyme